Джей-ліга 2008 — 16-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 6-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нарадзакі Сейґо
 Івамаса Дайкі
 Утіда Ацуто
 Танака Маркус Туліо
 Наказава Юдзі
 Ямагуті Сатосі
 Накамура Кенго
 Оґава Йосідзумі
 Ендо Ясухіто
 Marquinhos
 Янагісава Ацусі

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2008 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу